Idaho es un estado de los Estados Unidos.

Idaho también puede referirse a:

Celebraciones
Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia (IDAHO) 

Deporte
Idaho Vandals, equipo deportivo de la Universidad de Idaho.
Idaho Stampede, equipo de baloncesto estadounidense con sede en Boise, Idaho.

Ficción
Duncan Idaho, personaje fundamental en la saga Dune.
Mi Idaho privado, película independiente estadounidense.

Lugares
 Condado de Idaho, uno de los 44 condados del estado estadounidense de Idaho.
 Idaho City, ciudad en el condado de Boise, estado estadounidense de Idaho.
 Idaho Falls, ciudad en el condado de Bonneville, estado estadounidense de Idaho.
 Idaho Springs (Colorado), ciudad ubicada en el condado de Clear Creek en el estado estadounidense de Colorado.
Municipio de Idaho, en Dakota del Norte.
Territorio de Idaho, territorio antecesor al actual estado.

Música
«Idaho», canción de la banda Gorillaz, del álbum The Now Now